Альпы Верхнего Прованса () — департамент Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный берег. Административный центр — Динь-ле-Бен. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 161 241 человек. По состоянию на 2015 год территория Альп Верхнего Прованса была разделена на 4 округа (Динь-ле-Бен, Барселоннет, Кастеллан и Форкалькье), 15 кантонов и 200 коммун. Согласно переписи 2012 года в департаменте только 2 города с населением свыше 10 000 человек — Маноск и Динь-ле-Бен. Коммуна Мутье-Сент-Мари в 1982 году была отмечена знаком самой красивой деревни Франции. В списке представлены коммуны департамента в алфавитном порядке.

Примечания 

Альпы Верхнего Прованса